Seit dem 1. September 2017 ist der Prüfzyklus WLTP zur Bestimmung von Schadstoffemissionen und Kraftstoff-/Stromverbrauch in der Europäischen Union eingeführt und gilt für Personenkraftfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge.
Ab 1. September 2017 sind für die Typprüfung neuer Modelle und für neue Motorvarianten und ab 1. September 2018 neu zugelassene Fahrzeuge entsprechend auszuweisen.

In diesem Artikel werden der Kraftstoff-/Stromverbrauch und Reichweite für die wachsende Anzahl an Elektroautos und leichte Nutzfahrzeuge mit alternativen Motorarten aufgeführt. Der Elektromotor wird hierbei über eine Batterie versorgt, die entweder periodisch extern aufgeladen oder durch die Verbrennung von Wasserstoff oder Erdöltreibstoff mit Strom versorgt wird. Allen Elektroautos ist gemein, dass sie aus dem Bremsvorgang Energie zurück in die Batterie leiten können.

Als gemeinsame Einheit für den spezifischen Energieverbrauch bei unterschiedlicher Versorgung wird kWh/100 km verwendet. Angaben in [l/100 km] werden aufgeführt und gemäß den Heizwerten der Treibstoffe umgerechnet.

Angaben mit (*) sind in Ermangelung von offiziellen Zahlen aus anderen offiziellen Angaben durch bewusst einfache Umrechnungen berechnet und werden nach Veröffentlichung substituiert. Beispiel: mittlerer kombinierter Verbrauch = Reichweite/(Brutto-)Akkukapazität zzgl. 15% Ladeverlust bzw. Tankinhalt.

Bezeichnungen der Motortypen 
Unter dem Begriff Elektroauto werden Fahrzeuge mit einem Elektromotor als Antrieb bezeichnet. Als Motortyp wird hier unterschieden, in welcher Form der Elektromotor mit Energie versorgt wird.

Umrechnung der Kraftstoffe 
Die Zielsetzung der Vergleichbarkeit von WLTP Angaben von Fahrzeugen mit unterschiedlicher Motorarten macht eine Standardisierung der spezifischen Energie zur Bewegung des Fahrzeuges notwendig. Hierfür wird in der obigen Liste die Einheit kWh/100 km verwendet. Zur Umrechnung werden folgende Werte verwendet.

Einzelnachweise 

Liste (Automobil)